Орден «13 веков Болгарии» () был учреждён 16 октября 1981 года Указом № 2191 Государственного совета НРБ. Орденом награждались болгарские граждане за особо высокие заслуги перед Болгарией, а также иностранцы, имеющие большие заслуги в укреплении и развитии дружбы и сотрудничества с Болгарией, в борьбе за укрепление мира и взаимопонимания между народами. Орден имел одну степень.

Авторы проекта ордена — профессор В. Старчев и художник М. Марков. Орден изготавливался на Государственном монетном дворе.

Орден был вручён около 100 раз. Среди награждённых писатель Богомил Райнов, оперный певец Николай Гяуров, патриарх Болгарский Максим.

Знаки ордена 
Знак ордена представляет собой пятиконечную звезду, покрытую с обеих сторон белой эмалью, диаметром 75 мм. В середине лицевой части знака в квадратной рамке помещен золотой элемент, воспроизводящий средневековое украшение из дворца в Преславле. Над ним располагаются цифры «681» — год основания болгарской державы. Квадратная рамка окружена лавровым венком, покрытым зелёной эмалью. Знак носился на плечевой ленте из золотисто-белого муара с полоской болгарского флага (белый, зелёный, красный) по центру.

Звезда пятиконечной формы, диаметром 80 мм, из серебра, без эмалевого покрытия. Её лучи имеют закруглённые концы и рильефную поверхность. В центре звезды, на фоне из красной эмали, располагается элемент, аналогичный помещённому в центре знака.

Существует миниатюра для повседневного ношения, в основном повторяющая звезду, но диаметром 23 мм.

Ссылки 
 Орден «13 веков Болгарии»

Литература 
Потрашков С. В. Ордена и медали стан мира. — М.: Эксмо, 2007. — 304 с.:ил. — ISBN 978-5-699-20917-0

См. также 
 Награды Болгарии

Ордена НРБ
13